Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 117-es, továbbá 117A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 117-es busz (Budapest)
 117-es busz (Budapest, 1961–1976)megszűnt
 117A busz (Budapest, 1968–1972)megszűnt